Бушар VII (Bouchard VII de Vendôme)  (1345/1348 - 1371) - граф Вандома и Кастра (Бушар II) с 1364, сеньор де Сегре и де Фёйле из дома де Монтуар. Сын Жана VI де Вандома и Жанны де Понтьё.

Первые годы правления находился под опекой матери. Участвовал в Столетней войне на стороне французского короля в составе отряда герцога Людовика I Анжуйского.

В 1368 г. женился на Изабелле де Бурбон, дочери Жака I, графа де Ла Марша, вдове виконта Луи де Бомона. Единственный ребёнок - дочь Жанна (умерла в младенчестве - в 1371 или 1372 году, возможно - раньше отца).

После смерти Бушара VII Вандом и Кастр унаследовала его сестра Екатерина де Вандом (ум. 1412), жена Жана де Бурбона, графа де Ла Марша.

Примечания

Источники 
 Dominique Barthélemy, La Société dans le comté de Vendôme : de l’an mil au xive siècle, Paris, Fayard, 1993, 1118 p. [détail des éditions] (ISBN 2-213-03071-5)
 Jean-Claude Pasquier, Le Château de Vendôme, 2000
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/vendome.htm#_Toc480124483 
 Biographie Castraise. Magloire Nayral 

Графы Вандома
Деятели Столетней войны